Le nom château des Anglais peut désigner deux châteaux dans le département français du Lot :
 le château des Anglais à Autoire  ;
 le château des Anglais à Brengues. 

Anglais